Lewisville puede referirse a:
 Lewisville, ciudad en el condado de Lafayette, Arkansas, Estados Unidos.
 Lewisville, municipio en el condado de Forsyth, estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Lewisville, pueblo en el condado de Forsyth, estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Lewisville, ciudad en el condado de Jefferson, estado estadounidense de Idaho.
 Lewisville, pueblo en el municipio de Franklin, condado de Henry, estado estadounidense de Indiana.
 Lewisville, ciudad en el condado de Watonwan, estado estadounidense de Minnesota.
 Lewisville, ciudad en el condado de Denton, estado estadounidense de Texas.
 Lewisville, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Clark, estado estadounidense de Washington.